Pyrenostigme är ett släkte av svampar. Pyrenostigme ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenostigme